Das Erwachen steht für:
 Das Erwachen (Kate Chopin), ein Roman von Kate Chopin aus dem Jahr 1899
 Das Erwachen (Andreas Brandhorst), ein Thriller von Andreas Brandhorst
 Sandman – Das Erwachen, ein Comic von Neil Gaiman
 Das Erwachen (Sanderson), Fantasy-Novelle von Brandon Sanderson